Симха́ (с , , «Лев») — это солнечный месяц (пятый из 12-и) в древнеиндийском календаре. Он соответствует зодиакальному созвездию Лев и приходится примерно на вторую половину августа и первую половину сентября в григорианском календаре.

В ведических текстах месяц Симха называется Набха́са (, ), но в этих древних текстах он не имеет зодиакальных ассоциаций. Солнечный месяц Симха совпадает с лунным месяцем Бхадрапада в индийских лунно-солнечных календарях. Симха знаменует конец сезона муссонов на индийском субконтиненте, и ему предшествует солнечный месяц Карката, а после следует солнечный месяц Канья.

Месяц Симха называется Авани́ (, ) в тимильском календаре. Древние и средневековые санскритские тексты Индии различаются в своих расчетах относительно продолжительности месяца Симха, как и остальных месяцев. Например, Сурья сиддханта, датированная ок. 400 годом, рассчитывает продолжительность месяца как 31 день, 0 часов, 26 минут и 48 секунд. В то время как, в Арья Сиддханте вычисляется продолжительность месяца как 31 день, 2 часа, 5 минут и 31 секунда. Индийские названия солнечных месяцев значимы в эпиграфических исследованиях Южной Азии. Например, месяц Cимха, наряду с другими солнечными месяцами, такими как Макара, встречается в храмах Южной Индии. Царь Пандья Джатаварман Сундара-Пандая II получил посвящение в храме Калишвара в Калаяр Ковил в свой 12-й год правления (как гласит надпись в храме) на третьей титхи второй недели месяца Симха, что соответствует среде 27 августа 1287 года по григорианскому календарю.

Cимха также является астрологическим знаком зодиака в индийской астрологии и соответствует Льву.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 

 на других языках

 
 
 
 
 
 
 Reingold and Dershowitz, Calendrical Calculations, Millennium Edition, Cambridge University Press, latest 2nd edition 3rd printing released November 2004. 
 S. Balachandra Rao, Indian Astronomy: An Introduction, Universities Press, Hyderabad, 2000.
 Rai Bahadur Pandit Gaurishankar Hirachand Ojha, The Paleography of India, 2 ed., Ajmer, 1918, reprinted Manshuram Manoharlal publishers, 1993.

Месяцы
Индийская астрология
Древнеиндийский календарь